Mio caro nemico (Enemy Mine), romanzo breve di fantascienza di Barry B. Longyear (1980)
Il mio nemico (Enemy Mine), film diretto da Wolfgang Petersen, tratto dal romanzo (1985)
La miniera nemica (Enemy Mine), episodio della settima stagione di Stargate SG-1